Lomovka (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Lomovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia